Nova Sela  su naselje (selo) koje se nalazi nekih desetak kilometara od grada Trilja.

Zemljopisni položaj 

Naselje Nova Sela se nalazi na desnoj obali kanjona rijeke Cetine prislonjeno na padinu jednog manjeg brda uz malo krško polje. Naselje je u blizini dionice autoceste A1 između Dugopolja i Šestanovca.

Stanovništvo

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Trilja